Dongjiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dongjiang (köping), Guangxi, 
 Dongjiang (köpinghuvudort i Kina, Jilin), 
 Dongjiang (köpinghuvudort i Kina, Gansu), 
 Dongjiang (sockenhuvudort i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar